Самба́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 13 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Самбас на сайті французького Національного інституту географії
 Самбас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Самбас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна